16-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1999 прошла 9 сентября 1999 года в Нью-Йоркской в Metropolitan Opera. Ведущим церемонии был Крис Рок.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
Lauryn Hill — «Doo Wop (That Thing)»
 Backstreet Boys — «I Want It That Way»
 Korn — «Freak on a Leash»
 Ricky Martin — «Livin' la Vida Loca»
 Will Smith (с Dru Hill и Kool Moe Dee) — «Wild Wild West»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
Will Smith — «Miami»
 Eminem — «My Name Is»
 Lenny Kravitz — «Fly Away»
 Ricky Martin — «Livin' la Vida Loca»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
Lauryn Hill — «Doo Wop (That Thing)»
 Jennifer Lopez — «If You Had My Love»
 Madonna — «Beautiful Stranger»
 Britney Spears — «...Baby One More Time»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
TLC — «No Scrubs»
 Backstreet Boys — «I Want It That Way»
 Limp Bizkit — «Nookie»
 'N Sync — «Tearin' Up My Heart»
 Sugar Ray — «Every Morning»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
Eminem — «My Name Is»
 Kid Rock — «Bawitdaba»
 Jennifer Lopez — «If You Had My Love»
 Orgy — «Blue Monday»

Лучшее поп видео | Best Pop Video 
Ricky Martin — «Livin' la Vida Loca»
 Backstreet Boys — «I Want It That Way»
 Jennifer Lopez — «If You Had My Love»
 'N Sync — «Tearin' Up My Heart»
 Britney Spears — «...Baby One More Time»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
Korn — «Freak on a Leash»
 Kid Rock — «Bawitdaba»
 Lenny Kravitz — «Fly Away»
 Limp Bizkit — «Nookie»
 The Offspring — «Pretty Fly (for a White Guy)»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
Lauryn Hill — «Doo Wop (That Thing)»
 Aaliyah — «Are You That Somebody»
 Brandy — «Have You Ever»
 Whitney Houston (с Faith Evans и Kelly Price) — «Heartbreak Hotel»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
Jay-Z (с Ja Rule и Amil) — «Can I Get A...»
 2Pac — «Changes»
 DMX — «Ruff Ryders' Anthem»
 Nas (featuring Puff Daddy) — «Hate Me Now»

Лучшее хип-хоп видео | Best Hip-Hop Video 
Beastie Boys — «Intergalactic»
 Busta Rhymes (с Janet Jackson) — «What’s It Gonna Be?!»
 Lauryn Hill — «Doo Wop (That Thing)»
 TLC — «No Scrubs»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
Ricky Martin — «Livin' la Vida Loca»
 Cher — «Believe»
 Fatboy Slim — «Praise You»
 Jordan Knight — «Give It to You»
 Jennifer Lopez — «If You Had My Love»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
Madonna — «Beautiful Stranger» (из Austin Powers: The Spy Who Shagged Me)
 Aaliyah — «Are You That Somebody» (из Dr. Dolittle)
 Jay-Z (с Ja Rule и Amil) — «Can I Get A...» (из Rush Hour)
 Will Smith (с Dru Hill и Kool Moe Dee) — «Wild Wild West» (из Wild Wild West)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
Fatboy Slim — «Praise You»
 Busta Rhymes — «Gimme Some More»
 Eels — «Last Stop: This Town»
 Eminem (с Dr. Dre) — «Guilty Conscience»
 Korn — «Freak on a Leash»
 Unkle (с Thom Yorke) — «Rabbit in Your Headlights»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
Fatboy Slim — «Praise You» (режиссёр: Torrance Community Dance Group)
 Busta Rhymes (с Janet Jackson) — «What’s It Gonna Be?!» (режиссёры: Hype Williams и Busta Rhymes)
 Eminem — «My Name Is» (режиссёры: Dr. Dre и Phillip Atwell)
 Korn — «Freak on a Leash» (режиссёры: Todd McFarlane, Graham Morris, Jonathan Dayton и Valerie Faris)
 TLC — «No Scrubs» (режиссёр: Hype Williams)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
Fatboy Slim — «Praise You» (хореографы: Richard Koufey and Michael Rooney)
 Ricky Martin — «Livin' la Vida Loca» (хореограф: Tina Landon)
 Will Smith (с Dru Hill and Kool Moe Dee) — «Wild Wild West» (хореограф: Fatima Robinson)
 Britney Spears — «...Baby One More Time» (хореограф: Randy Conner)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
Garbage — «Special» (Special Effects: Shawn Broughton, Stuart D Gordon (Digital Domain))
 The Black Eyed Peas — «Joints & Jam» (Special Effects: Brian Beletic и Todd Somodivilla)
 Busta Rhymes (с Janet Jackson) — «What’s It Gonna Be?!» (Special Effects: Fred Raimondi)
 Korn — «Freak on a Leash» (Special Effects: Matt Beck, Edson Williams, и Brothers Strause)
 Madonna — «Nothing Really Matters» (Special Effects: Johan Renck, Bjorn Benckert и Tor-Bjorn Olsson)
 Will Smith — «Miami» (Special Effects: Eric Swenson, Andrea Mansour и Simon Mowbray)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
Lauryn Hill — «Doo Wop (That Thing)» (Art Direction: Gideon Ponte)
 Barenaked Ladies — «One Week» (Art Director: Paul Martin)
 Busta Rhymes (с Janet Jackson) — «What’s It Gonna Be?!» (Art Director: Regan Jackson)
 Korn — «Freak on a Leash» (Art Directors: K.K. Barrett, Todd McFarlane, Terry Fitzgerald и Graham Morris)
 TLC — «No Scrubs» (Art Director: Regan Jackson)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
Korn — «Freak on a Leash» (Editor: Haines Hall и Michael Sachs)
 2Pac — «Changes» (Editor: Chris Hafner)
 Cher — «Believe» (Editor: Scott Richter)
 TLC — «No Scrubs» (Editor: Harvey White)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
Marilyn Manson — «The Dope Show» (оператор: Martin Coppen)
 Hole — «Malibu» (оператор: Martin Coppen)
 Korn — «Freak on a Leash» (оператор: Julian Whatley)
 Madonna — «Beautiful Stranger» (оператор: Thomas Kloss)
 Will Smith — «Miami» (оператор: Daniel Pearl)

 Лучший Website | Best Artist Website Red Hot Chilli Peppers (www.redhotchillipeppers.com) David Bowie (www.davidbowie.com)
 Sheryl Crow (www.sherylcrow.com)
 Jennifer Lopez (www.jenniferlopez.com)
 Limp Bizkit (www.limp-bizkit.com)
 Massive Attack (www.massiveattack.co.uk)
 The Smashing Pumpkins (www.smashingpumpkins.com)

 Viewer’s Choice Backstreet Boys — «I Want It That Way» Jay-Z (featuring Ja Rule and Amil) — «Can I Get A...»
 Korn — «Freak on a Leash»
 Ricky Martin — «Livin' la Vida Loca»
 'N Sync — «Tearin' Up My Heart»
 TLC — «No Scrubs»

 International Viewer’s Choice Awards 

 MTV Австралия 
  Neil Finn — «Sinner»
  The Living End — «Save the Day»
  Powderfinger — «Already Gone»
  Silverchair — «Anthem for the Year 2000»  Spiderbait — «Stevie»

 MTV Бразилия 
  Banda Eva — «De Ladinho»
  Barão Vermelho — «Por Você»
  Capital Inicial — «O Mundo»
  Charlie Brown Jr. — «Zóio de Lula»
  Cidade Negra — «Já Foi»
  Claudinho e Buchecha — «Só Love»
  Engenheiros do Hawaii — «Eu Que Não Amo Você»
  Jota Quest — «Sempre Assim»
  Kid Abelha — «Eu Só Penso em Você»
  Leonardo — «120, 150, 200 Km/h»
  Nativus — «Liberdade pra Dentro da Cabeça»
  Os Paralamas do Sucesso — «Depois da Queda o Coice»
  Pato Fu — «Canção pra Você Viver Mais»
  Pepê e Neném — «Mania de Você»
  Raimundos — «Mulher de Fases»  Sandy & Junior — «No Fundo do Coração»
  SPC — «Sai da Minha Aba (Bicão)»
  Skank — «Mandrake e os Cubanos»
  Caetano Veloso — «Sozinho»
  Vinny — «Shake Boom»

 MTV Индия 
  Шанкар Махадеван — «Breathless»
  Сону Нигам — «Ab Mujhe Raat Din»
  А. Р. Рахман — «Dil Se Re»  Алка Ягник и Удит Нараян — «Kuch Kuch Hota Hain»
  Алка Ягник и Удит Нараян — «Mera Mann»

 MTV Корея 
  Cho Sung Mo — «To Heaven»
  H.O.T. — «Make a Line»  Jinusean — «Taekwon V»
  No Brain — «Youth 98»
  Shin Hae Chul — «Invitation to My Daily Life»
  Yoo Seung Jun — «Burning Love»

 MTV Латинская Америка (Север) 
  Bersuit Vergarabat — «Sr. Cobranza»
  Café Tacuba — «Revés»
  Control Machete — «Sí, Señor»
  Ricky Martin — «Livin' la Vida Loca»  Molotov — «El Carnal de las Estrellas»

 MTV Латинская Америка (Юг) 
  Los Auténticos Decadentes — «Los Piratas»
  Ricky Martin — «Livin' la Vida Loca»  Miguel Mateos — «Bar Imperio»
  Molotov — «El Carnal de las Estrellas»
  Los Pericos — «Sin Cadenas»

 MTV Мандарин 
  Chau Wa-Kin — «Someone with a Story»
  Valen Hsu — «Don’t Say Goodbye»
  Shino Lin — «Irritated»  Faye Wong — «Quitting in Halfway»
  Harlem Yu and Jeff Chang — «Love Turning Around»
  Zhang Chen-Yu — «I Want Money»
  Zheng Jun — «Happiness»

 MTV Россия 
  Линда — «Отпусти меня»
  Ricky Martin — «Livin' la Vida Loca»  Мумий Тролль — «Ранетка»
  The Offspring — «Pretty Fly (for a White Guy)»
  Отпетые мошенники — «Люби меня, люби»
  Britney Spears — «...Baby One More Time»

 MTV Southeast Asia 
  Mai Charoenpura — «Mai Han Pen Rai»
  Krisdayanti — «Menghitung Hari»
  Parokya ni Edgar — «Harana»'  Poetic Ammo — «Everything Changes»

 Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 в этом году не вручалась''

Выступления

Пре-шоу 
 Smash Mouth — «All Star»
 Blink-182 — «What’s My Age Again?»/«All the Small Things»

Основное шоу 
 Kid Rock (с Run-DMC, Steven Tyler, Joe Perry и Joe C.) — «King of Rock»/«Rock Box»/«Bawitdaba»/«Walk This Way»
 Lauryn Hill — «Lost Ones»/«Everything Is Everything»
 Backstreet Boys — «I Want It That Way»/«Larger Than Life»
 Ricky Martin — «She’s All I Ever Had»/«Livin' la Vida Loca»
 Nine Inch Nails — «The Fragile»
 TLC — «No Scrubs»
 Fatboy Slim — «Praise You»
 Jay-Z (с DJ Clue and Amil) — «Jigga My Nigga»/«Can I Get A...»/«Hard Knock Life (Ghetto Anthem)»
 Britney Spears с 'N Sync — «…Baby One More Time»/«Tearin' Up My Heart»
 Eminem, Dr. Dre с Snoop Dogg — «My Name Is»/«Guilty Conscience»/«Nuthin' But a "G" Thang»

При участии 
 Moby — диджей
 Джанет Джексон — представила номинацию «Лучшее танцевальное видео»
 Puff Daddy и Дениз Ричардс — представили номинацию «Лучшее видео группы»
 Том Грин — появился в материале о процедуре голосования в номинации «Выбор зрителей»
 Вайклеф Жан и Шарлотта Чёрч — представили номинацию «Лучший новый исполнитель»
 Дэвид Боуи — представил Лорин Хилл
 Уилл Смит — представил Афени Шакур и Волетту Уоллес; вместе с ними представил номинацию «Лучшее рэп-видео»
 Карсон Дэйли и Памела Андерсон — описали процедуру номинаций и представили Backstreet Boys
 Гэвин Россдэйл и Сьюзан Сарандон — представили номинацию «Лучшее женское видео»
 Кристина Агилера и Томми Ли — представили номинацию «Лучшее рок-видео»
 Джанин Гарофало и Method Man — представили номинацию «Видео-прорыв»
 Марк Макграт и Дженнифер Лопес — представили номинацию «Лучшее видео из саундтрека»
 Джонни Депп — представил Nine Inch Nails
 Limp Bizkit (Фред Дёрст и Уэс Борланд) и Хизер Локлир — представили номинацию «Лучшее поп-видео»
 Принс — представил TLC
 Мира Сорвино и Фредди Принц — мл. — представили номинацию «Лучшее мужское видео»
 Реджис Филбин — представил Fatboy Slim, Ричарда Коуфи и Torrance Community Dance Group
 Рене Зеллвегер и Джей Мор — представили победителей международного конкурса «Выбор зрителей»
 Стив Остин — представил Jay-Z
 Бадди Хэкетт, Хэзер Донахью, Джошуа Леонард и Майкл Уильямс — представили номинацию «Лучшая режиссура»
 Мэри Джей Блайдж и Lil' Kim — представили Дайану Росс и вместе с ней представили номинацию «Лучшее хип-хоп-видео»
 Ребекка Ромейн-Стамос, Хайди Клум и Тим Роббинс — представили номинацию «Выбор зрителей»
 Ларс Ульрих — представил Эминема
 Мадонна и Пол Маккартни — представили номинацию «Видео года»

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1999
 MTV VMA 1999

Музыкальные премии
1999
1999 год в музыке США